La Bionda peut désigner :
 La bionda, film italien réalisé par Sergio Rubini, sorti en 1992
 La Bionda, groupe de musique italien formé des frères Carmelo et Michelangelo La Bionda, considéré comme l'un des précurseurs de l'Italo disco.